Campionii en-titre Nikola Mektić și Mate Pavić și-au apărat cu succes titlul învingând în finală perechea Matwé Middelkoop și Luke Saville cu scorul de 6–4, 6–2. Perechea cap de serie nr. 1 nu a pierdut nici un set în drumul spre titlu, aceast succes fiind a patra victorie la dublu a cuplului în sezonul 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
ATP Tour 2022